Lobner ist der Familienname folgender Personen:

 René Lobner (* 1978), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Walter Lobner (* 1930), deutscher Militär